Грифцо́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Грифцов, Борис Александрович (1885—1950) — российский, советский искусствовед, литературовед и переводчик.
 Грифцов, Василий Павлович (1808—1870) — директор Ярославского Демидовского лицея.
 Лонгин (Грифцов) в миру Грифцов, Леонтий Павлович  — иеросхимонах, преподобный, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.